Sialogo (Angkola Barat), een plaats in Indonesië
Sialogo (Lumut), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing